Sho Endo né le  à Inawashiro est un skieur acrobatique japonais spécialiste des bosses. Il a commencé sa carrière en 2005. Endo monte pour la première fois sur un podium de Coupe du monde à Åre en .

Palmarès

Jeux olympiques d'hiver 
 Vancouver 2010 : 
 Sotchi 2014 :

Championnats du monde
 2 participations : 2011 et 2013
 Meilleur résultat :  en bosses parallèles à Voss en 2013.

Coupe du monde 
 Meilleur classement général :  en 2012.
 Meilleur classement en bosses :  en 2013.
 3 podiums : 3 troisièmes places.

Liens externes 
 

Skieur acrobatique japonais
Skieur acrobatique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Skieur acrobatique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Skieur acrobatique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Sportif japonais du XXIe siècle
Naissance dans la préfecture de Fukushima
Naissance en juillet 1990